Верне Леше (в замужестве Ванберг) ( , Хельсинки, Финляндия — , Конгсберг, Норвегия) — финская конькобежка, двукратная чемпионка мира в многоборье, двенадцатикратная чемпионка Финляндии в многоборье. Установила четыре рекорда мира.

Биография 
Верне Леше родилась 11 октября 1917 года в Хельсинки, Финляндия. Первый мировой рекорд установила в 1933 году в возрасте 15 лет. В 1939 году она стала чемпионкой мира. Второй титул завоевала в 1947 году, выиграв все четыре дистанции и победив с небывалым отрывом по очкам — 20,923. На чемпионате Финляндии в 1948 году Верне Леше выиграла одну из четырёх дистанций, на трёх остальных стала второй. И хотя она набрала сумму очков лучшую, чем победившая на трёх дистанциях Эви Хуттунен, заняла второе место согласно действовавших тогда правилам проведения соревнований. На чемпионате мира в 1948 году Верне Леше заняла шестое место. Последним международным соревнованием, на котором она выступила, стал чемпионат мира 1949 года. Верне Леше заняла пятое место в общем зачёте, установив мировой рекорд на дистанции 5000 м.

Мировые рекорды

Примечания 

Конькобежцы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы Финляндии
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы Финляндии по конькобежному спорту